De boorgroep (IUPAC-groepsnummer 13, vroeger bekend als IIIa) elementen uit het periodiek systeem worden ook wel de Triël-elementen genoemd (afkorting Tr) (naar analogie van de naam tetrels voor de koolstofgroep).

In verbindingen met alkalimetalen kunnen deze elementen bij uitzondering anionen vormen, vaak in de vorm van ingewikkelde clusters, maar in het algemeen gedragen zij zich als metalen die Tr3+ ionen vormen vanwege ns2np1 configuratie en zij gemakkelijk deze drie buitenelektronen verliezen.

Naar beneden in de kolom neemt de neiging toe om een Tr1+ ion te vormen. De reden daarvoor is dat het energieverschil tussen de s- en de p-subschil steeds groter wordt, waardoor de ns2 configuratie zich steeds meer op die van een edelgas begint te gelijken (vgl. He).

De elementen van de boorgroep zijn  in het periodiek systeem hieronder gekleurd.

Boorgroep
Metaal